Мунас Даббур (, ; род. 14 мая 1992, Назарет, Израиль) — израильский футболист, нападающий клуба «Хоффенхайм» и сборной Израиля.

Клубная карьера 
Дабур начал свою карьеру в молодёжной академии «Маккаби Назарет». В 2011 году перешёл в «Маккаби Тель-Авив». За три сезона в составе тель-авивского клуба Даббур сыграл в 88 матчах и забил 24 гола, а также стал чемпионом Израиля сезона 2012/13.

4 февраля 2014 года Даббур перешёл в швейцарский «Грассхопперс» за 425 тысяч евро. 16 февраля израильский нападающий первый раз вышел на поле. Он вышел на замену во втором тайме в матче против «Санкт-Галлена» и успел отметиться дублем. За оставшуюся часть сезона Даббур забил ещё 7 голов и вошёл в число десяти лучших бомбардиров чемпионата Швейцарии. В следующем сезоне Мунас стал лучшим бомбардиром своей команды, забив за чемпионат 13 голов. Сезон 2015/16 Даббур начал очень результативно. С начала сезона израильский нападающий забил в 5 из 6 матчей чемпионата и сделал дубль в первом раунде Кубка Швейцарии.

В 2017 году Даббур подписал контракт с австрийским клубом «Ред Булл Зальцбург». В сезоне 2017/18 «Зальцбург» провел свою лучшую европейскую кампанию. Они заняли первое место в своей группе Лиги Европы в рекордный четвертый раз, прежде чем обыграть «Реал Сосьедад» и «Боруссию» в Дортмунде и впервые выступить в полуфинале Лиги Европы УЕФА. 3 мая 2018 года он играл в полуфинале Лиги Европы, когда «Олимпик Марсель» проиграл 1:2 в гостях, но по совокупности победил 3:2, чтобы обеспечить себе место в финале Лиги Европы УЕФА 2018 года.

17 января 2019 года Даббур согласовал условия вступления в испанский клуб «Севилья». Он согласился на четырехлетний контракт. Даббур дебютировал в «Ла Лиге» против «Осасуны» в 16-й матчевой неделе, заменив Оливера Торреса на 78-й минуте.

Международная карьера 
Дабур играл за молодёжную сборную Израиля на домашнем чемпионате Европы 2013. Он дважды выходил в стартовом составе в групповом этапе турнира, против Англии и Норвегии. В мае 2014 Дабур был вызван в сборную Израиля на товарищеские матчи против сборных Мексики и Гондураса. 2 июня 2014 года Даббур дебютировал за национальную сборную, выйдя на замену на 61-й минуте в поединке против Гондураса. Несколько раз Даббур вызывался на отборочные матчи чемпионата Европы 2016 года, но долгое время не проходил в состав сборной. В сентябре 2015 года Даббур вышел в основном составе в поединках против сборных Андорры и Уэльса, в которых отметился забитым мячом в ворота андоррцев.

Личная жизнь 
Даббур является израильским арабом и мусульманином. Его брат, Анас Даббур в настоящее время выступает в качестве полузащитника за клуб «Хапоэль Бней-Лод».

Достижения 
 «Маккаби Тель-Авив»
 Чемпион Израиля (1): 2012/13
 Ред Булл Зальцбург»
 Чемпион Австрии (3): 2016/17, 2017/18, 2018/19
[ Севилья (фудбольный клуб) |Севилья]
 Кубок Австрии (1): 2018/19 
 Индивидуальные
 Лучший бомбардир чемпионата Швейцарии по футболу (1): 2015/16
 Лучший бомбардир чемпионата Австрии по футболу (2): 2017/18, 2018/19

Статистика

Клубная 
По состоянию на 31 мая 2019 года

Матчи в сборной 

Итог: 4 матча/ 1 гол; 2 победы, 1 ничья, 1 поражение; 254 минуты.

Примечания 

Футболисты Израиля
Игроки сборной Израиля по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Израиля по футболу
Игроки ФК «Маккаби Ахи»
Игроки ФК «Маккаби» Тель-Авив
Игроки ФК «Грассхоппер»
Игроки ФК «Ред Булл» Зальцбург
Игроки ФК «Севилья»
Игроки ФК «Хоффенхайм»